Авранві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на схід від Парижа, 95 км на південний захід від Меца, 75 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Авранвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Авранвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези